Сен-Кристо́ф, Сен-Крістоф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Пуатьє, 70 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 342,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Кристоф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта